Teichfeldgraben

 Teichfeldgraben (Brettach), linker Zufluss der Brettach gegenüber Ziegelbronn, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Teichfeldgraben (Schlattenbach), rechter Zufluss zum Forchaugraben (Oberlaufname des Schlattenbachs, zur Raab) bei Kerschhackel, Markt Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Teichgraben